Ранчо ла Мина има више значења:

 Ранчо ла Мина (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Мина (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику